Лоренте () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Лоренте, Рафаэль (1902—1990) — американский врач, нейрогистолог (невролог) и нейрофизиолог.
 Лоренте, Хусто (род. 1984) — никарагуанский футболист, голкипер.
 Лоренте Пеньяс, Хавьер (род. 1970) — испанский футболист, игрок в мини-футбол.
 Руис Лоренте, Хоакин (род. 1966) — испанский баскетболист.

См. также 
 Лорент
 Льоренте
 Посо-Лоренте — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Альбасете, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча.